Burghauß ist der Familienname der Grafen von Burghauß, siehe Burghauß (Adelsgeschlecht), sowie folgender Personen:

 Carl Erdmann von Pückler-Burghauss (1857–1943), deutscher Diplomat
 Carl Friedrich von Pückler-Burghauss (1886–1945), Generalleutnant der Waffen-SS und Politiker (NSDAP), MdR
 Eduard von Pfeil-Burghauß (1833–1905), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Friedrich von Burghauß (1796–1885), schlesischer Gutsbesitzer und Politiker
 Karl von Pückler-Burghauß (1817–1899), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker
 Otto von Burghauß (1713–1795), kaiserlich-königlicher Feldmarschalleutnant
 Sylvius von Pückler-Burghauss (1889–1979), deutscher Großgrundbesitzer, paramilitärischer Aktivist und Offizier